Славица

 Славица — система письма для сербскохорватских языков (сербский, хорватский, боснийский, черногорский).
 Славица — югославский художественный фильм 1947 года.
 Славица — сербское имя.